EGS steht als Abkürzung für:

 Flughafen Egilsstaðir, Island (IATA-Code)
 Einsatzgerüstsystem zur technischen Hilfeleistung
 Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität bei der österreichischen Bundespolizei
 El Goonish Shive, Webcomic von Dan Shive
 Electronic Gear Shift, ein elektronikunterstütztes automatisiertes Schaltgetriebe, siehe Fahrzeuggetriebe #Verbreitung
 Elektroniker für Geräte und Systeme, Lehrberuf in Deutschland
 Enhanced Geothermal System, siehe Hot-Dry-Rock-Verfahren
 Eulen- und Greifvogelstation Haringsee
 Europäische Gemeinschaft Historischer Schützen
 Europäische Gesellschaft für Schriftpsychologie und Schriftexpertise
 European Geophysical Society, siehe European Geosciences Union
 Experimental Geodetic Satellite, ein Testsatellit der japanischen Weltraumbehörde NASDA

Abkürzung